Heinrich Hitler (Thesdorf-Quellental, 14 maart 1920 – Moskou, 21 februari 1942), meestal Heinz Hitler genoemd, was de zoon van Alois Hitler jr. en zijn tweede echtgenote Hedwig Heidemann en daarmee familie van Adolf Hitler.

In tegenstelling tot zijn oudere halfbroer, de extravagante levensgenieter William Patrick Hitler, maar net als zijn oudere neef Leo Raubal, zou Heinz bij zijn oom Adolf het aura van een lievelingsneef hebben gehad. Zo kon hij als overtuigd nazi van 1935 tot 1939 de elitaire Napola in Ballenstedt bezoeken en er in 1939 zijn diploma behalen. Hij ging er prat op dat hij de neef van de Führer was, zo werd hij in Magdeburg door de politie aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag waarbij Heinz bovendien geen rijbewijs had. Hij liet zijn ID trots zien en de agenten salueerden en lieten hem door. Heinz Hitler was een fanatiek nationaalsocialist en trad in 1939 ondanks bezwaren van zijn oom, tot het leger toe. 

Op 10 januari 1942 raakte hij als lid van de Wehrmacht aan het oostfront in Russische krijgsgevangenschap. Hitler trachtte hem nog uit te ruilen tegen Stalins zoon Yakov Dzjoegasvili, maar Stalin had een slechte relatie met zijn zoon, was woedend dat deze zich krijgsgevangene had laten maken en wilde er niets van weten. Heinz stierf anderhalve maand later in een militaire gevangenis te Moskou onder onopgehelderde omstandigheden.

Decoratie 
 IJzeren Kruis 1939, 2e Klasse
 Gewondeninsigne 1939 in zwart

Literatuur en films 
 Marc Vermeeren. "De jeugd van Adolf Hitler 1889-1907 en zijn familie en voorouders". Soesterberg, 2007, Uitgeverij Aspekt. 
 Oliver Halmburger und Thomas Staehler: Familie Hitler. Im Schatten des Diktators. Dokumentarfilm. Unter Mitarbeit von Timothy Ryback u. Florian Beierl. München: Oliver Halmburger Loopfilm GmBH u. Mainz: ZDF-History 2005.

Duits militair in de Tweede Wereldoorlog
Heinz
Duits krijgsgevangene